Drzewo dyskryminacyjne (analiza danych)
 Drzewo dyskryminacyjne (teoria obliczeń)